Neomicropteryx är ett släkte av fjärilar. Neomicropteryx ingår i familjen käkmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkmalar
Neomicropteryx